170th Street – stazione della metropolitana di New York situata sulla linea IND Concourse e servita dalle linee B e D
170th Street – stazione della metropolitana di New York situata sulla linea IRT Jerome Avenue e servita dalla linea 4